Жидебай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Жидебай — село в Абайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жидебай — село в Актогайском районе Карагандинской области.